1721 км, 1721-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1721 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога(Челябинская область). Код 655850.
 1721 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 524283.